Licht signifie « lumière » en allemand. Le mot désigne notamment :

Toponyme 
Licht, un site de l'Égypte antique ;

Patronyme 
Un patronyme, porté par les personnalités suivantes :
Alan Licht (né en 1968), un musicien et journaliste américain ;
Daniel Licht (1957-2017), compositeur américain ;
François de Licht, un humaniste et humoriste du  ;
Lucas Matías Licht (né en 1981), un footballeur argentin ;
Petrus de Licht (v 1548-1603), un humaniste bruxellois.

Œuvres 
Licht, un cycle d'opéras de Karlheinz Stockhausen, composé de 1977 à 2003.
Licht, titre original de Mademoiselle Paradis, un film de Barbara Albert (2017).

Voir aussi
Hohes Licht, une montagne dans les Alpes d'Allgäu, et en particulier le point culminant du chaînon principal, en Autriche (Land du Tyrol).
 Das wandernde Licht, film muet allemand réalisé par Robert Wiene (1916).

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre